College Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 College Park Historic District (Florida), NRHP-Nr. 01000078
 College Park Historic District (Georgia), NRHP-Nr. 96001338